Дми́трий Влади́мирович Буга́ков (19 июня 1979, Липецк, СССР) — российский футболист, защитник, полузащитник.

Биография 
Отец — футболист и тренер Владимир Бугаков.

Воспитанник ДЮСШ Липецк. За свою карьеру выступал в российских командах «Металлург» (Липецк), «Сокол» (Саратов), «Спартак» (Москва) и «Салют-Энергия» (Белгород). По завершении карьеры игрока работал тренером с системе клуба «Металлурга» (Липецк).

Сын Семён.

Примечания 
'''

Футболисты России
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Салют» Белгород